Belly to Belly е пети студиен албум на американската хевиметъл група Warrant. Членовете на групата се събират за по една седмица през ноември 1995 г. и януари 1996 г., в която пишат песните. Записите протичат в две седмици.

Състав 
 Джени Лейн – вокали
 Ерик Търнър – китара
 Джери Диксън – бас
 Боби Борг – барабани
 Рик Стайър – китара

Допълнителен персонал 
 Тони Самс – клавиши, бек вокали

Песни

Бележки 

Албуми на Уорънт
Музикални албуми от 1996 година